Csehország
 Chobot, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Chobot, halastó a Dél-csehországi kerület Píseki járásában
 Lengyelország
 Chobot, település a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Chobot, település a Łódźi vajdaságban
 Chobot, település a Mazóviai vajdaságban